Manhattan Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Manhattan Island, New York, siehe Manhattan
 Manhattan Island (Indiana)
 Manhattan Island (South Dakota)